Sylphide ((天捷星バジリスクのシルフィード, Tenshōsei Bajirisuku no Shirufīdo) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Basilic de l'étoile Céleste de la Victoire, Sylphide apparait durant le "Mekai-Hen" du chapitre Hadès.

Un prologue aux combats à venir 
Attention ! Cette partie ne concerne que le Manga. Elle diffère de la version animée:

Alors que le château d'Hadès commençait à s'effondrer, Pandore et Rhadamanthe ordonnèrent aux Spectres encore présent sur place de regagner le Monde des Morts. Rhadamanthe et les Spectres se mirent en marche mais furent stoppés par les chevaliers de Bronze d'Athéna. Les chevaliers défièrent le Juge des Enfers et celui-ci s'apprêta à les anéantir lorsque quatre Spectres apparurent soudain : Valentine de la Harpie, Gordon du Minotaure, Queen de l'Alraune et Sylphide du Basilic. N'égalant évidemment pas la puissance des trois Juges des Enfers, ces quatre Spectres étaient néanmoins réputés exceptionnellement puissant au sein de l'armée d'Hadès.

Valentine de la Harpie affronta Seiya de Pégase, tandis que les trois autres Spectres s'occupèrent des autres Chevaliers de Bronze. Le Spectre du Basilic et ses compagnons prouvèrent rapidement leurs supériorité en battant leurs adversaires. Satisfaits, ils quittèrent les lieux, laissant derrière eux les Chevaliers vaincus.

Un entêtement fatal 
Après avoir reçu la nouvelle que le Mur des Lamentations avait été détruit par les chevaliers d'Athéna, Sylphide du Basilic et ses compagnons se rendirent rapidement sur place pour constater eux-mêmes les faits. Lorsqu'ils approchèrent du lieu, leur présence alerta Shiryu, le chevalier de Bronze du Dragon. Ce dernier décida de rester en arrière afin de combattre les Spectres et couvrir l'avance de ses amis vers l'Élysion.

Sylphide, Gordon et Queen arrivèrent sur les lieux et constatèrent que les faits étaient avérés : le Mur était détruit. Ne prêtant pas attention à Shiryu, les trois Spectres voulurent poursuivre leur route directement vers l'Élysion, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que le Dragon faisait barrière à leur chemin. Sans alternative, Sylphide, Gordon et Queen firent en sorte de vaincre Shiryu rapidement. 

Alors que Queen échoua en utilisant son attaque, Gordon fut le suivant à attaquer le Chevalier du Dragon mais essuya lui aussi une violente contre attaque. Patientant calmement, Sylphide attaqua à son tour avec sa technique "Annihilation Flap" qui projeta Shiryu contre la paroi indemne du Mur des Lamentations ; le chevalier d'Athéna riposta une fois encore à l'aide de sa technique "Rozan Ryu Hi Sho", envoyant le Basilic rejoindre ses compagnons déjà mis à mal. Fulminant de rage, Sylphide proposa à ses deux camarades une attaque à l'unisson afin d'en finir une fois pour toutes avec le chevalier du Dragon.

Shiryu, concentrant son cosmos au plus haut point, fit appel à la technique de son vieux maitre de la Balance : le "Rozan Hyaku Ryu Ha". Bien que très puissant, les trois Spectres ne purent résister à la puissance destructive de l'ultime attaque du Dragon. Queen et Gordon furent tués sur le coup, tandis que Sylphide, bien que vivant, fut gravement blessé. L'onde de choc propulsa Shiryu à travers la brèche du Mur des Lamentations et l'envoya rejoindre Hyôga, qui attendait son ami, dans la dimension menant vers l'Élysion.

Déterminé à ne pas laisser son adversaire rejoindre la terre sacrée de l'Élysion, et malgré la mise en garde de Hyôga de ne pas sauter vers eux, Sylphide se jeta dans la dimension. Malheureusement, tout comme Minos avant lui, Sylphide n'était pas protégé par le sang d'un Dieu et fut rejeté par la dimension. Alors que son corps se désagrégeait, Sylphide hurla de rage et de douleur en se lamentant de ne pas avoir achevé les chevaliers de Bronze lorsqu'il en a eu l'occasion plus tôt sur Terre.

Surplis 
La surplis de Sylphide représente le Basilic, créature mythologique apparenté à une chimère, mi-reptile mi-oiseau.

Technique 
 Annihilation Flap

Caractéristiques 
 Âge : 19 ans
 Taille : 1,81 m
 Poids : 78 kg
 Groupe sanguin : O
 Classe : Spectre
 Ordre : Spectre Céleste
 Surplis : Basilic

Voix 
Dans la version originale, Sylphide est doublé par Tetsu Inada.

Spectres d'Hadès

pt:Sylphid de Basilisco